Елизабета Шарлота Орлеанска () је била мајка аустријског цара Франца I, супруга аустријске царице Марије Терезије.

Рођена је 13. септембра 1676, у Дворцу Сен Клу, као ћерка војводе Филипа I и Елизабете Шарлоте Палатинске (зване Лиселот). У Фонтенблу, се удала за Леополда I, сина Карла V и Елеоноре Марије од Аустрије. Након супругове смрти 1729, је морала преузети све његове обавезе, као регент.

Умрла је 23. децембра 1744, у Комерсију.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1676.
Умрли 1744.
Династија Лорена